Strömsberg kan syfta på:
Strömsberg, Tierps kommun – en småort i Tierps kommun
Strömsberg, Karlskrona kommun – en småort i Karlskrona kommun
Strömsberg, Jönköpings kommun – en herrgård i Jönköpings kommun
Strömsbergs naturreservat - tätortsnära reservat i Jönköping 
Strömsberg, Trollhättan – en fastighet i Vassända-Naglums socken där Eduard Albert bodde
Strömsberg, Borgå stad – en by i Borgå stad, Finland
Strömsbergs IF – en fotbollsklubb från Tierp.